Stanisław Laskowski (zm. 1661) – wojewoda płocki, kasztelan podlaski i warszawski, referendarz koronny
 Stanisław Laskowski (ur. 1840) – naczelnik wojenny województwa mińskiego w powstaniu styczniowym
 Stanisław Laskowski (1947–1952) – polski prawnik i działacz ludowy, poseł do Sejmu Ustawodawczego
 Stanisław Laskowski – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Stanisław Laskowski – starosta jaworski